Hectometer, een lengte van 100 meter

Een race over 100 meter, onder andere:
 100 meter (atletiek)
 100 meter horden
 100 meter (zwemmen)
 100 meter (schaatsen)